Streak camera – tipo di macchina da ripresa
 The Streak – serie di ventuno vittorie consecutive dell'ex wrestler statunitense The Undertaker
 Heath Streak – crickettista zimbabwese

Pagine correlate 
 Mean Streak